Polaris se može odnositi na:

 Polaris, zvezdu Severnjaču
 Polaris, pripovetku H. F. Lavkrafta
 Polaris, nekadašnju izdavačku kuću iz Beograda